Rivière Madeleine peut se référer à:

Toponymes

Rivière Madeleine (Les Sources), un affluent de la rivière Saint-Camille dont le courant se déverse successivement dans la rivière Nicolet Sud-Ouest, la rivière Nicolet, le lac Saint-Pierre et le fleuve Saint-Laurent. Son cours coule dans Dudswell (MRC Le Haut-Saint-François et de Saint-Camille, dans la MRC Les Sources, en Estrie, au Québec.
 Rivière Madeleine (La Haute-Gaspésie), un cours d'eau se déversant sur le littoral Sud du golfe Saint-Laurent, dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec
 Ruisseau à Madeleine, un cours d'eau du secteur Saint-Jean-des-Piles, dans la ville de Shawinigan, au Québec.
 Rivière Madeleine Nord (rivière Madeleine), un cours d'eau situé dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Madeleine Sud (rivière Madeleine), un cours d'eau situé dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Petite rivière Madeleine (La Haute-Gaspésie), un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent, coulant entièrement dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, une municipalité du Québec (Canada), située dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Zec de la Rivière-Madeleine, une zone d'exploitation contrôlée située dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec.

Madeleine (rivière), du Territoire de Belfort en région Bourgogne-Franche-Comté